Йоаннетта Крюгер виграла титул, у  фіналі перемігши Кьоко Наґацуку з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Інес Горрочатегі (2-ге коло)
  Джиджі Фернандес (півфінал)
  Флоренсія Лабат (півфінал)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Лінда Гарві-Вілд (2-ге коло)
  Кьоко Наґацука (фінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Puerto Rico Open Draw

Puerto Rico Open
Тур WTA 1995